Einstein kan syfta på

Albert Einstein

Personen
 Albert Einstein (1879–1955),  tysk-amerikansk teoretisk fysiker
 Albert Einsteins hjärna

Einsteins vetenskapliga arbete
 Bose–Einstein-kondensat
 Bose–Einstein-statistik
 Einstein–Podolsky–Rosen-paradoxen
 Einsteins allmänna relativitetsteori
 Einsteins fältekvationer
 Einsteins postulat
 Einsteins summakonvention

Annat av och kring Einstein
 Einstein-Freud korrespondensen
 Russell-Einsteinmanifestet

 Einsteinhaus Caputh, Einsteins sommarhus utanför Berlin 1929–1932
 Einsteins handfat, handfat från 1920 vid Leidens universitet, Nederländerna 
 Einsteinturm, astronomiskt observatorium i Potsdam, Tyskland från 1922, ursprungligen ett  smeknamn

Om Einstein och hans verk
 Beyond Einstein, populärvetenskapligt verk av Michio Kaku 1987
 Einstein (opera) – opera av Paul Dessau
 Einstein on the Beach - opera av Philip Glass

Uppkallat efter Albert Einstein
 2001 Einstein – asteroid
 Einstein (månkrater) - nedslagskrater på månen
 Einsteinium – grundämne nummer 99

 ATV-004 Albert Einstein – rymdfarkost uppskjuten 2013
 Einstein (station) – tunnelbanestation i Santiago de Chile
 Parc Albert-Einstein – park någonstans i Quebec, Kanada (robotartikel)
 Tatung Einstein – hemdator 1980-talet

Med minimal anknytning

 Einsteins gåta, logikspel
 Einsteins kvinnor, svensk humorgrupp. 2000-talet
 Små Einsteins – animerad TV-serie för barn i förskoleåldern, 2005–2009
 Sunday Morning Einsteins, svenskt punkband, 1990-talet

Andra personer
 Alfred Einstein (1880–1952), tysk-amerikansk musikteoretiker 
 Carl Einstein (1885–1940), tysk konsthistoriker, författare och anarkist
  Mileva Einstein, känd som Mileva Marić (1875–1948),  Albert Einsteins första hustru, serbisk matematiker

Geografi
 Einstein (berg i Österrike) – ett berg i Tyrolen

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Judiska efternamn